Résultats détaillés de l’édition 1928 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 21 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1928
Australie
Australie
1928 en Australie
Compétition de tennis à Sydney